Gundel János (1844–1915) vendéglős, a híres gasztronómiai dinasztia alapítója
 Gundel János (1941) agrármérnök
hasonló nevűek
 Göröncsér Gundel János (1881–1908) festőművész